Банго́рский антифона́рий () — раннесредневековая латинская рукопись, происходящая, вероятно, из бывшего Бангорского аббатства (в Ирландии), ныне хранится в миланской Амвросианской библиотеке (сигнатура Ambros. C. 5 inf.).  Содержание рукописи составляют богослужебные тексты — молитвы и гимнография в формах ритмической прозы и силлабических и (редко) силлабо-тонических стихов, в том числе, первая полная версия знаменитого гимна Te Deum. Название «антифонарий» употребляется по традиции, в действительности музыкальных антифонов в рукописи нет, как нет и никаких следов музыкальной нотации.

Краткая характеристика 
Предположительная дата компиляции — конец VII века, по другой точке зрения — около 700 г.. Рукопись содержит 36 листов, на которых записаны 6 текстов библейского и небиблейского происхождения, названных словом canticum (Audite, coeli, Cantemus Domino, Benedicite, Te Deum, Benedictus, Gloria in excelsis), 12 гимнов (в том числе евхаристический «Sancti venite, Christi corpus sumite», который считается рудиментом древнеирландской литургии; 8 из 12 текстов Бангорского антифонария в других старинных источниках не встречаются), 69 особых молитв (обозначенных как collecta), 70 версикулов, Никейский Символ веры и Отче наш. 

Авторы гимнографии (как обычно) по преимуществу анонимны. По имени названы некие Comgall и Camelac. Самое протяжённое стихотворение (42 четырёхстрочные строфы) — пасхальный гимн Precamur patrem, в качестве автора которого рассматривается св. Колумбан.

Примечания

Литература 
 Warren F. E. The antiphonary of Bangor – an early Irish manuscript. 2 vls., 1893–1895.
 Franceschini E. L'antifonario di Bangor, 1941.
 Heyse E. Antiphonar von Bangor // Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. München: Artemis & Winkler, 1980, Sp. 724.
 Columbanus. Studies on the Latin writings, ed. by M. Lapidge. Woodbridge, 1997 (= Studies in Celtic history, 17). ISBN 9780851156675.

Ссылки 
 Lapidge 1997 (Гугл-превью)

Христианские гимны
Христианские молитвы
Католические гимны
Средневековая литература